Gárdahadosztály emlékmű, London
 Gárdahadosztály emlékmű, Franciaország